Титаев, Борис Феодосьевич (1921—2000) — советский и российский инженер, океанолог и педагог.
 Титаев, Иван Константинович (1912—1967) — металлург, старший мастер трубоволочильного цеха Синарского трубного завода. Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Татаев